Zannekin kan betrekking hebben op:
 Nicolaas Zannekin, een middeleeuws Vlaams opstandelingenleider
 Zannekin (vereniging), een Vlaamse vereniging